Флаг муниципального образования «Новохопёрский муниципальный район» Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2617.

Описание 
«Флаг Новохопёрского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, волнисто разделённое по горизонтали на белую и синюю полосы равной ширины, воспроизводящее в центре фигуры из герба: жёлтое видимое сверху укрепление (крепость) о четырёх бастионах (один, два и один); пространство внутри укрепления волнисто пересечено синим и белым; внутри крепости — зелёный выходящий стебель водяного ореха с одним белым цветком и двумя такими же бутонами; листы, отходящие от стебля, оплетают стены укрепления между бастионами».

Символика 
Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Новохопёрского района.

Новохопёрский район расположен в восточной части Воронежской области.

В 1710 году на месте Пристанского казачьего городка по указу Петра I была заложена Хопёрская земляная крепость (названная затем Новой Хопёрской), сооружение которой завершилось в 1716 году. По воле Петра I здесь заложили и спустили на воду 6 боевых судов первой в России Азовской военной флотилии. Новая Хопёрская крепость показана золотым укреплением о четырёх бастионах. Изображение крепости, подобное ромбу, встречается на первом регулярном плане города Новохопёрска, утверждённом в 1806 году.

Крепость в геральдике — символ предусмотрительности, защиты от любых нападений.

В Новохопёрском районе расположен Хопёрский государственный природный заповедник. Заповедник богат редкими видами животного и растительного мира. Один из них — водяной орех (чилим), занесённый в Красную книгу, символизирует живописность и уникальность природы Новохопёрского района. Хопёрский заповедник является эталоном природы центрального Черноземья.

По территории района протекает река Хопёр — одна из красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивительной и хрустально чистой реки расположена территория заповедника. Река Хопёр показана лазоревым полем флага, а уникальные качества её воды отражены сочетанием лазоревого цвета и серебра. Перемена цвета внутри крепости показывает многочисленные озера, расположенные на территории района.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Зелёный цвет — символ возрождения, природы и плодородия, здоровья.

Примечания